Zkratka PSPU může znamenat:

 Pěvecké sdružení pražských učitelů
 Pěvecké sdružení pražských učitelek

Zkratky